Vicente Orciuolo (São Paulo, 5 de abril de 1905 — São Paulo, 1 de maio de 1987) foi um pintor e desenhista brasileiro.

Pintores de São Paulo (estado)
Naturais da cidade de São Paulo
Brasileiros de ascendência italiana
Desenhistas de São Paulo (estado)
Mortos em 1987